Беллыкский сельсовет - сельское поселение в Краснотуранском районе Красноярского края.

Административный центр - село Беллык.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Беллыкский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

Примечания 

Муниципальные образования Краснотуранского района
Сельские поселения Красноярского края